Апостол Стоянов Чекаларов е български революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет и Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Апостол Чекаларов е роден в костурското село Смърдеш, тогава в Османската империя. Негов племенни е войводата от ВМОРО Васил Чекаларов. Заминава на гурбет в Никопол около 1899 година. Установява се в София през август 1902 година и гравитира около Върховния комитет, присъединява се към четата на Анастас Янков, която заминава за Костурско. Там се прехвърля в четата на Коте Христов и е негов десетар на чета в Бобища. През Илинденско-Преображенското въстание от юли 1903 година е в селската чета, но бяга от нея.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМОК
Български революционери от Македония
Родени в Смърдеш
Апостол